Сто́ктон () може значити:

Географія

Стоктон (Новий Південний Уельс)

Стоктон (Нова Зеландія)

Стоктон (Чешир)
 Стоктон (Норфоле)
 Стоктон (Ворвікшир)
 Стоктон (Вілтшир)
 Стоктон-он-Тіз
 Стоктон-он-Тем
 Стоктон-он-зе-Форест

Стоктон — місто, штат Каліфорнія
 Стоктон — місто, штат Айова
 Стоктон — місто, штат Канзас
 Стоктон — місто, штат Міннесота
 Стоктон — місто, штат Міссурі
 Стоктон — місто, штат Нью-Джерсі
 Стоктон — місто, штат Нью-Йорк
 Стоктон — місто, штат Юта
 Стоктон — місто, штат Вісконсин
 Стоктон — селище, штат Іллінойс
 Стоктон — переписна місцевість, штат Меріленд

 Стоктон (Алабама)
 Стоктон (Джорджія)
 Стоктон Спрінгз (Мен)
 Форт Стоктон (Техас)

Прізвище 

 Джон Стоктон (* 1962) — американський баскетболіст.
 Роберт Стоктон (1795 — 1866) — командор військово-морських сил США.
 Френк Стоктон (1834 — 1902) — американський письменник і гуморист.

Англійські прізвища